Szwajcaria:
 Gänf – szwajcarska nazwa kantonu Genewa
 Gänf – szwajcarska nazwa miasta Genewa